Mahānāma (sanskrit et pāli) est le nom :
 d'un roi de Ceylan  ;
 de plusieurs moines bouddhistes ;
 d'un sutta de l'Anguttara Nikaya.

Autres 
 est un ancien joueur de cricket

Références